Faur poate fi:

 Parcul industrial Faur, cel mai mare parc industrial din București administrat de societatea ProFaur
 Uzinele Faur, ansamblu industrial situat la periferia estică a orașului București
 Faur București, club de fotbal din România
 Dan Faur, scriitor român avangardist
 Viorel Faur, senator român în legislatura 1990 -1992 
 Ion Schmidt-Faur, sculptor român